Scolecenchelys är ett släkte av fiskar. Scolecenchelys ingår i familjen Ophichthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Scolecenchelys